Любча́нский за́мок () — за́мок второй половины XVI века, от которого сохранились две башни в посёлке Любча Новогрудского района Гродненской области Белоруссии, на левом берегу реки Неман.

История 
Замок был построен в 1581 году, о чём свидетельствует обнаруженный в нём флюгер с выбитой датой «1581». Инициатором строительства замка стал владевший Любчей влиятельный магнат и вельможа Великого княжества Литовского Ян Кишка. Первоначально все строения замка, кроме одной каменной башни, защищавшей въезд, были деревянными. Территорию замкового комплекса, кроме земляных валов, с трёх сторон окружал ров, а с четвёртой — воды реки.

В конце XVI века новый владелец значительно перестроил замок: были возведены ещё три каменные башни и каменные внутренние постройки, что значительно повысило фортификационные характеристики крепости.

В середине XVII века хозяином Любчанского замка стал талантливый полководец, Великий гетман литовский Януш Радзивилл, в 1648—1651 годах отличившийся в войне с казаками Богдана Хмельницкого. Однако войска гетмана Ивана Золотаренко в 1655 году захватили и сожгли Любчанский замок, разрушив две башни, после чего он навсегда утратил своё значение и как военное укрепление, и как одна из резиденций Радзивиллов.

С тех пор замок неоднократно менял владельцев, пока в XIX веке остатки внутренних построек не были снесены, а на их месте, рядом с двумя сохранившимися башнями, был возведён двухэтажный дворец в стиле английской неоготики, частично разрушенный во время Первой мировой войны. В 1947—1949 годах с использованием фундаментов и фрагментов стен дворца построена средняя школа. К середине XX века от замка сохранились только две башни.

В 1964 году при школе, занимавшей здание дворца, был организован краеведческий музей, создание которого способствовало сохранению истории и оставшихся построек замка.

В 1983, 1984, 1986 годах на территории замка проводил археологические исследования Игорь Чернявский.

В 2003 году создан благотворительный фонд «Любчанский замок», который возглавил Иван Антонович Печинский. Стараниями профессорско-преподавательского состава и студентов Белорусского национального технического университета была осуществлена разработка проектной документации для проведения реставрационных работ в Любчанском замке.

В 2011 году восточный склон замчища раскапывала археолог Ирина Ганецкая; ею было найдено основание каменной стены, которая шла от надвратной к восточной башне в сторону местечка, а также обнаружены остатки старого крыльца, которое находилось между замковым флигелем и надвратной башней. В 2012 году Андрей Метельский изучал участок прясла стены между въездной и юго-восточной башнями. В июле 2014 года были проведены работы по выявлению местоположения северо-западной башни, стоявшей на обрывистом берегу Немана. Кроме фундамента башни был найден и вещевой материал. Это в основном кухонная посуда и печная плитка XVII—XIX веков, керамическая черепица, изредка встречается стеклянная посуда XVIII—XIX веков. Раскопками также планируется открыть остатки четвёртой — северо-западной башни и остатки внутризамковой застройки.

По проекту, после строительства второй дамбы возле восточной (деревянной) башни замок будет обводнен — то есть рвы с трех сторон будут заполнены водой.

Архитектура 

Любчанский замковый комплекс размещён на левом берегу Немана на насыпном холме площадью около 0,7 га, который возвышается на 6-7 метров над поймой реки. В плане — прямоугольник размерами 64×87 м, имеющий четыре угловые башни. Дворец, который не сохранился, и крепостные стены толщиной 1,3 м создавали замкнутый внутренний двор. Территория с трёх сторон окружена рвом шириной около 30 м и глубиной 7-10 м, а с четвёртой — рекой. Такая замкнутая пространственная композиция была типичной для большинства дворцово-замковых ансамблей XVI—XVIII веков. Из четырёх башен замка сохранились две. Башни сложены из кирпича и валунов. По своему стилю замок находится на границе готики и ренессанса.

Башни 

Главная юго-западная башня, т.н. Надвратная, в плане кубическая (примерно 10×10 м), примерно на половине высоты переходит в восьмерик, завершённый ренессансным куполом с фонарём. 

На стене, ориентированной в сторону двора, находились часы. Окна 2—3-го ярусов были приспособлены для пушечного боя, круглые бойницы вверху — для ружейного. Остальные этажи использовались как жилые и подсобные помещения. Перекрытие первого этажа — сводчатое, второго и третьего — балочное. В башне находились ворота и имелся подъёмный деревянный мост. В прошлом, только через неё можно было попасть во внутренний двор замка. Башню украшал флюгер с гербом Радзивиллов. По своей объёмно-пространственной композиции это сооружение похоже на башни Мирского, Новогрудского и Витебского замков.

Квадратная в плане (8,3×8,3 м) юго-восточная башня построена в XVII веке, имеет три яруса и накрыта шатровой крышей. На пером этаже имелись четыре бойницы для ружей, на втором — четыре пушечные, на третьем — 12 бойниц для ружей. Цокольный этаж башни в 1601 году занимала пивница с деревянными дверями на завесах и железной решёткой. Этаж, находившийся выше, тогда исполнял роль погреба и закрывался оббитыми железом дверями. Окна были закрыты железными решётками. Башню украшал флюгер с гербом Радзивиллов. В советские времена башня была заброшена и разрушалась; от неё остались только фундаменты. В настоящее время восстановлена.

Дворец 

В XIX веке на территории замка существовал каменный дворец с чертами неоготики. Дворец имел симметричную трёхчастную композицию, которую создавали прямоугольные в плане боковые одноэтажные накрытые двускатной крышей крылья (главный двухэтажный объём с вальмовой крышей). Фасады главного объёма были выделены ризалитами: северо-западным, завершавшимся фронтоном, юго-западным и центральным, который завершался парапетом. В местах раскреповки и на углах размещались башни, оформленные зубцами. Стены торцов боковых крыльев завершали ступенчатые фронтоны с прямоугольными проёмами. Прямоугольные окна дворца были украшены карнизами. в главном объёме размещались залы и жилые комнаты, планировка — коридорная, в боковых крыльях — хозяйственные помещения. Интерьеры залов и комнат имели богатую лепку, кафельные печи. Три лестницы,которые вели с первого на второй этаж, были украшены балясинами.

Другие постройки 
По периметру замкового двора размещались хозяйственные постройки. В восточной части крепостной стены была калитка, выходившая на второй мост. На участке от юго-восточной башни и до въездных ворот стоял «дом на подклети», три «больших постройки» и «дворец», где жили урядники, а рядом — замковая винокурня. За также земляными укреплениями находятся два двухэтажных корпуса, возведенных на месте древних построек XVIII — 1-й половины XIX века.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт фонда «Любчанский замок»
 Лбчанский замок Radzima.org
 Любчанский замок на WikiMapia
 Любчанский замок на сайте «Легенды Беларуси»
 Достопримечательности на портале globus.tut.by
 Статья «Фотоохота за достопримечательностями: Любча» на Interfax.by

Замки Белоруссии
Замки Великого княжества Литовского
Любча (Гродненская область)